Осмийтринеодим — бинарное неорганическое соединение
осмия и неодима
с формулой NdOs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Осмийтринеодим образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,7406 нм, b = 0,9573 нм, c = 0,6430 нм, Z = 4,
структура типа карбида железа FeC
.

Примечания 

Соединения осмия
Соединения неодима
Интерметаллиды